Haskell megye (Kansas)
Haskell megye (Oklahoma)
Haskell megye (Texas)